Подковы́ров — фамилия. Известные представители:
 Подковыров, Андрей Анатольевич (род. 1961) — советский и украинский баскетболист и тренер, чемпион СССР и Украины.
 Подковыров, Пётр Петрович (1916—1977) — композитор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.
 Подковыров, Сергей Иванович (1885—1919) — участник Гражданской войны, героически погибший при обороне Петрограда, именем которого названа улица в Петроградском районе Санкт-Петербурга.